Суперкубок Польщі з футболу 2022  — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2022 року між чемпіоном Польщі клубом Лех (Познань) та володарем кубка Польщі клубом Ракув.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Польща
Події 9 липня
Липень 2022
Футбол